Юго-запад штата Мату-Гросу () — административно-статистический мезорегион в Бразилии. Входит в штат Мату-Гросу. Население составляет 320 119 человек (на 2010 год). Площадь — 72 455,088 км². Плотность населения — 4,42 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 1 903 630 060,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6522,98 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,724 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Алту-Гуапоре
 Жауру
 Тангара-да-Серра
 Алту-Арагуая
 Алту-Гуапоре

Мату-Гросу
Мезорегионы Бразилии